Дэйна Фре́дерик Уа́йт, мл. (; род. 28 июля 1969) — американский бизнесмен, действующий президент Ultimate Fighting Championship (UFC) — крупнейшей в мире организации ММА.

Биография 
Дэйна Уайт родился 28 июля 1969 года в Манчестере (Коннектикут), однако его детство прошло в Лас-Вегасе, Техасе и Леванте, штат Мэн. Уайт получал образование в одном из колледжей Бостона, однако не окончил образование, после подавшись в инструкторы по аэробике и боксу. В 1992 году Уайт организовал компанию «Дэйна Уайт Энтерпрайзез» (), занимавшуюся проведением аэробических классов в трёх разных спортзалах, и начал работать менеджером бойцов ММА, сотрудничая в этом качестве с Тито Ортисом и Чаком Лидделлом.

Покупка UFC 
Работая менеджером, Уайт узнал, что Semaphore Entertainment Group, материнская компания UFC, ищет покупателя UFC. Уайт связался с другом детства, Лоренцо Фертиттой, менеджером сети казино Station Casinos и бывшим комиссионером Атлетической комиссии штата Невада. Через месяц Лоренцо и его старший брат Фрэнк владели UFC, назначив Уайта президентом компании. В настоящее время Уайту принадлежит 10 % компании Zuffa, созданной в качестве материнской компании для UFC.

Президент UFC 
Со времён покупки UFC братьями Фертитта Уайт является бессменным президентом промоушена. За время деятельности на этом посту Уайт сыграл ключевую роль в развитии и популяризации ММА в США и в мире. Сделано это было благодаря значительным усилиям в изменении правил спорта, сделавшим его более ограниченным во времени и правилах (в частности, были наложены запреты на ранее разрешённые удары в пах, удары ногами в голову лежащего соперника и т. п.), что сделало спорт более «удобоваримым» для широких масс. Кроме того, сменилась маркетинговая кампания: UFC стала сотрудничать со многими компаниями, получила доступ к кабельному каналу SpikeTV

Несмотря на успехи в качестве промоутера, Уайт регулярно подвергается критике за свою резкость (он не стесняется в выражениях во время публичных выступлений и интервью) и жёсткость: например, японские и российские промоутеры ММА в некоторых случаях не смогли найти с ним общий язык. Также Уайт не раз конфликтовал с журналистами, освещающими ММА, в частности, в интернете появилась видеосъёмка, где Уайт нецензурно выражался о Лоретте Хант, журналистке сайта Sherdog, а также использовал выражения, оскорбляющие геев. Позже Уайт публично извинился за оскорбления в адрес геев, однако намеренно не извинился перед Хант.. В настоящее время журналистам от Sherdog аккредитации на пресс-конференции UFC не выдаются.

В марте 2019 года Уайт подписал новое соглашение с UFC сроком на семь лет.

Бокс 
Уайт заявил о себе в мире профессионального бокса как соорганизатор и промоутер боя Флойда Мэйвезера-младшего против Конора МакГрегора.

Личная жизнь 
Со своей женой Энн Дана познакомился еще в юношеском возрасте,  когда они были в восьмом классе. Они вступили в брак в 1996 году. Супруги воспитывают троих детей, двое сыновей Дана III и Эйдан, и дочка Саванна. Уайт не выносит личную жизнь на показ и ценит конфиденциальность семьи, скрывая жену Энн и детей от всеобщего внимания со стороны СМИ.

Уайт был воспитан в семье католиков, но в интервью журналу Playboy заявил, что считает себя атеистом хотя и, по собственному признанию, «очарован религией».

Проблемы со здоровьем 
В мае 2012 года Уайт сообщил, что у него диагностировали болезнь Меньера, неврологическое расстройство. Он сказал: «Это похоже на головокружение, но на стероидах». Уайт утверждает, что болезнь стала последствием большой драки, в которой он участвовал в юности.

Уайт прошел курс лечения от болезни Меньера, которая, по его словам, значительно уменьшила его симптомы.

В начале декабря 2021 года появилось сообщение, что Дана Уайт и вся его семья заразились вирусом COVID-19, после семейного ужина на День Благодарения. Результаты тестов всех членов семьи дали положительный результат. Позже он сказал, что полностью вакцинирован, поэтому имел минимальные симптомы, а обоняние и вкус вернулись примерно через 24 часа.

Хобби и отдых 
Помимо ММА, Уайт интересуется другими видами спорта, такими как регби (во время четвёртого сезона The Ultimate Fighter Уайт несколько раз появлялся в майке ирландской сборной по регби), бейсбол (Уайт является ярым фанатом команды Бостон Ред Сокс) и бокс, которым Уайт сам занимался в молодости.

Дана Уайт увлекается азартными играми, в 2019 году он был запечатлен Колби Ковингтоном в казино Palms в Лас-Вегасе.

Достижения и награды 
 «Промоутер года» по версии журнала Wrestling Observer Newsletter (2005—2009)
 «Спортсмен года штата Невада» (2009)

Примечания

Ссылки 

 Веб-сайт UFC
 Статья с обложки журнала Men’s Fitness (на английском)

[[Категория:Ultimate Fighting дана Уайт секс машина